Шарлаево — название населённых пунктов в России:

 Шарлаево — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Шарлаево — деревня в Ржевском районе Тверской области.